Erytropoëtine, een hormoon dat als doping gebruikt kan worden
European Patent Office, de octrooi verlenende instantie voor Europa
EPO (uitgeverij), een Belgische uitgeverij
 Epo kan ook een voornaam zijn, zie: Epo Sjuck Burmania Vegilin van Claerbergen